Mago de Oz puede referirse a:

Literatura
 El maravilloso mago de Oz, una novela escrita y publicada en 1900 por el escritor estadounidense Lyman Frank Baum;
 El mago de Oz, personaje de ficción del que toma su título la novela de Lyman Frank Baum.

Cine y televisión
 El mago de Oz, una película musical estadounidense de 1939, adaptación de la novela de Baum;
El mago, una película musical estadounidense de 1978, adaptación de la obra de Broadway "The Wiz" de 1975; es una "versión urbana" de la historia del libro de Baum;
 , película de anime de 1982;
 , serie de televisión de anime de 1986;
 Mago de Oz de los Muppets, una película musical estadounidense de 2005, adaptación de la novela de Baum;
 Dorothy y las brujas de Oz, otra adaptación cinematográfica de la novela de Baum, de 2012, dirigida por Leigh Scott;
 Oz the Great and Powerful, adaptación cinematográfica de la novela de Baum, de 2013, dirigida por Sam Raimi.

Música
 Mägo de Oz, una banda de folk metal creada en España en 1989;
 Mägo de Oz, el primer álbum de estudio de la banda Mägo de Oz, lanzado al mercado en 1994.